Огородов — русская фамилия. Известные носители:
 Огородов, Геннадий Васильевич (1907—1988) — советский художник, заслуженный работник культуры БАССР.
 
 Огородов, Олег (род. 1972) — советский и узбекский теннисист.
 Огородов, Станислав Анатольевич (род. 1973) — российский геоморфолог, профессор РАН.

 Огородова, Людмила Михайловна (род. 1957) — учёный в области педиатрии и аллергологии, депутат Государственной думы VI созыва, заместитель министра образования и науки РФ (с 2013 года).